Schuman ist der Familienname folgender Personen:

Erin Schuman (* 1963), US-amerikanische Neurobiologin
 Fernand Schuman (1845–1925), deutscher Landtagsabgeordneter, französischer Bürgermeister
 Robert Schuman (1886–1963), französischer Politiker
 Tom Schuman (* 1958), US-amerikanischer Jazz- und Fusion-Pianist
 William Schuman (1910–1992), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Schoeman
 Schuhmann
 Schumann (Begriffsklärung)
 Shuman
 Kabinett Schuman